CBI:

 Central Bureau of Investigation — Центральное бюро расследований Индии.
  — Калифорнийское бюро расследований (КБР) в США.